:
 Сандзё — город в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата.
 император Сандзё (976—1017) — 67-й правитель Японии (1011—1016)
 император Го-Сандзё (1032/1034—1073) — 71-й правитель Японии (1068—1073)
 Сандзё Санэтоми (1837—1891) — один из представителей киотской аристократии, выступившей на стороне императора Мэйдзи в войне Босин.